Beaujeu puede referirse a los siguientes lugares de Francia:

 Beaujeu, comuna francesa situada en Alpes de Alta Provenza.
 Beaujeu, comuna francesa situada en Ródano.